Мутинский сельский совет () — входит в состав
Кролевецкого района 
Сумской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Мутин
.

Населённые пункты совета 
 
 с. Мутин 
 с. Горохово 
 с. Жабкино 
 с. Кащенково 
 с. Кубахово 
 с. Отрохово 
 с. Хоменково

Ликвидированные населённые пункты совета 
 с. Малиново

Примечания 

Местные советы (Кролевецкий район)